El topónimo Tatum puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Tatum, un pueblo en el estado de Carolina del Sur; 
 Tatum, un pueblo en el estado de Nuevo México; o
 Tatum, una ciudad en el estado de Texas.